O jeu de paume (ou tênis real) fez parte do programa dos Jogos Olímpicos apenas as edição de Londres 1908. Uma versão similar da modalidade conhecida como longue paume havia sido esporte de demonstração em Paris 1900. No relatório oficial dos Jogos de 1908, o jeu de paume era referido como tênis (jeu de paume) enquanto que o tênis era conhecido como lawn tennis.

A competição foi realizada no Queen's Club de Londres.

Masculino

Resultados

Classificação final

Ligações externas 
 

Jogos Olímpicos de Verão de 1908